Конфла́н-Сент-Онори́н, Конфлан-Сент-Онорін () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 25 км на північний захід від Парижа, 22 км на північ від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 13810 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 35339 особи, медіана доходів становила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Конфлан-Сент-Онорин, Офіційний сайт 

 Конфлан-Сент-Онорин на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Конфлан-Сент-Онорин на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Івлін